C eller c kan syfta på:

Bokstäver 
  C – den tredje bokstaven i det latinska alfabetet
 С – en bokstav i det kyrilliska alfabetet

Gement c 
 c – den högsta möjliga hastigheten för informationsöverföring enligt relativitetsteorin, se ljusets hastighet
 c – beteckning för kardinaltalet för de reella talen, kontinuum. c = 2Alef-0
 ¢ – beteckning för en amerikansk cent, se  cent (mynt)
 c – inom kemi den substansmängd (n) av ett ämne som finns per volymenhet lösning (V), se koncentration
 c – förkortning för SI-prefix centi

Versalt C

Teknik och naturvetenskap 
 C – symbolen för talet 12 i det hexadecimala talsystemet
 C – symbolen för SI-enheten för elektrisk laddning, se coulomb
 C – symbol inom fysik för storheten kapacitans
 C – kemiskt tecken för grundämnet kol
 C – beteckning för mängden av komplexa tal
 C – i det romerska talsystemet beteckning för 100 (tal)
 C (programspråk) – ett generellt, imperativt programspråk
 C-sharp –  ett objektorienterat programspråk
 Influensavirus typ C – ett virus

Humaniora 
 C – en ton i C-durskalan, se Stamton
 C (SAB) – inom svenska bibliotekens klassifikationssystem beteckning för religion
 C – ett skolbetyg med olika betydelse under olika tidsperioder, se skolbetyg i Sverige

Geografi och politik 
 C – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Kuba
 C – länsbokstaven för Uppsala län
 C – beteckning för det politiska partiet Centern i Finland
 C – beteckning för Centerpartiet i Sverige
 c – ett parti i Åland, se Åländsk Center

Övrigt 
 C 1 – en klass torpedbåtar i den finländska marinen, se C 1 (fartyg)
 © eller (c) är en symbol för upphovsrätt.